inferior (lat. für „unterer“ oder „unten gelegen“ oder auch „unterentwickelt“) kann bedeuten bzw. bezeichnen:
minderwertig oder unterlegen, siehe Inferiorität
in der Mikroökonomie Güter aus dem Basisbedarf bzw. geringwertige Güter, siehe inferiores Gut
in der Anatomie: unten gelegen, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
in der Mathematik den unteren Grenzwert, siehe Limes superior und Limes inferior